Beyond the Veil – serie a fumetti di Rick Law
 Beyond the Veil – album dei Tristania del 1999
 Beyond the Veil – episodio della seconda stagione di Oltre i limiti